Геродиа́н (, ?180 — ?250 гг.) — греческий историк, автор «Истории от Марка Аврелия» () в 8 книгах, охватывающей 180—238 гг. н. э. Три последних книги представляют наибольшую познавательную ценность.

Как отмечает харьковский антиковед И. П. Сергеев, «История» Геродиана создана главным образом на основании современной ему устной традиции, «при написании произведения автор в угоду читателям слишком заботился об увлекательности повествования и в некоторых случаях искажал действительные события».

Геродиан происходил из Сирии и занимал низшие административные должности.

Тексты и переводы 
 В серии «Loeb classical library» книга издана в 2 томах (№ 454, 455).

Русские переводы:
 Иродианова История о римских государях… / Пер. К. Озерецковского. — СПб., 1774. — 412 с.
 История Геродиана в осьми книгах о Римской империи по кончине Марка Аврелия до избрания младшего Гордиана / Пер. В. Оболенского. — М., 1829. — 276 с.
 Геродиан. История императорской власти после Марка / Пер. А. И. Доватура (кн. 1, 2), Н. М. Ботвинника (кн. 3), А. К. Гаврилова (кн. 4), В. С. Дурова (кн. 5), Ю. К. Поплинского (кн. 6), М. В. Скржинской (кн. 7), Н. В. Шебалина (кн. 8); Под ред. А. И. Доватура; Статья А. И. Доватура // Вестник древней истории. — 1972. — № 1-4; 1973. — № 1.
 [Переиздание] / Коммент. М. Ф. Высокого; Отв. ред. Л. П. Маринович. — М.: РОССПЭН, 1996. — 272 с. — (Сер.: «Классики античности и средневековья»). — 3000 экз.

Примечания

Ссылки 
 Греческий текст: издание 1829 года; издание 1855 года; издание 1883 года.
 Herodian, The Roman Histories
 History of the Roman Empire since the Death of Marcus Aurelius 
 Французский перевод (1860)

Древнегреческие историки
Историки Древнего Рима
Историки III века
Персоналии по алфавиту
Историки по алфавиту
Античные писатели, чьи труды дошли до нашего времени